Carlos Hurtado puede referirse a:

 Carlos Hurtado Ruiz-Tagle (1937-), un economista chileno - ministro y director de TVN;
 Jorge Carlos Hurtado Valdez (1949-), un político mexicano - gobernador de Campeche.
 Carlos Hurtado (actor) (1967-),  un actor colombiano de cine, televisión y teatro.
 Carlos Alberto Hurtado (1948-), un futbolista mexicano.
 Carlos Hurtado y Corral, pintor español.